Main Street bezeichnet folgende Werke:

 Main Street (Roman), satirisch-sozialkritischer Roman von Sinclair Lewis (1920)
 Main Street (1936), Filmdrama von Harry Beaumont nach der Vorlage des Romans von Sinclair Lewis
 Main Street (2010), Filmdrama von John Doyle

Siehe auch:
 Mean Streets